Rylow ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Nikolajewitsch Rylow (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Michailowitsch Rylow (* 1996), russischer Schwimmer